Arame urartui fejedelem i. e. 858–844
 Arame jahani király mh. i. e. 805